O Pau Football Club é um clube de futebol francês, cujas origens remontam a 1920. Sua sede fica na cidade de Pau, capital de Bearne e prefeitura do departamento dos Pirenéus Atlânticos na região da Nova Aquitânia.

O Football Club de Pau foi oficialmente criado a 19 de maio de 1959, quando a secção de futebol do patrocínio católico de Les Bleuets de Notre-Dame de Pau, criada em 1920, foi dividida com a secção de futebol, responsável pela ascensão do futebol em Béarn e Gasconha ao mais alto nível amador em França. O Football-Club de Pau foi baptizado Pau Football Club a 14 de Junho de 1995, na sequência dos excessos da presidência de Pitoun no final dos anos 90.

O lema histórico do clube é "Vaincre ou sourire" o "Ganhar ou sorrir" desde 1920, herdado dos Pioneiros do patrocínio dos Bleuets de Notre-Dame de Pau.

O Pau Football Club é presidido por Bernard Laporte-Fray, um accionista de 70% do clube com um capital de 200.000 euros. Segundo ao último orçamento do Championnat National 2019-2020, o clube consegue alcançar um aumento histórico na Ligue 2 2020-2021.

Pau FC jogam os seus jogos em casa no Nouste Camp. Com uma capacidade de 4.144 lugares, o estádio está situado nas imediações do seu terreno histórico do Stade du Hameau, onde o clube jogou o seu primeiro jogo de sempre em 1960.  Pau FC partilhou novamente o Hameau com a Section Paloise durante 20 anos quando o clube de rugby deixou o lendário Estádio da Croix du Prince.

Devido à baixa densidade de clubes de futebol de Gasconha a jogar nas divisões nacionais, o Pau FC é regularmente um dos clubes de futebol franceses com as maiores distâncias de viagem, acumulando quase 30.000 km de viagem por época.

Histórico

Classificações

Ligações externas
 

 
Clubes de futebol fundados em 1920
Fundações na França em 1920